Kurni è un vino IGT prodotto dalla cantina Oasi degli Angeli, azienda sita in Contrada Sant'Egidio 50 a Cupra Marittima (provincia di Ascoli Piceno).

Il Kurni non è l'unico vino prodotto dalla cantina (circa 6.000 bottiglie), la produzione contempla anche il Kupra (1.000 bottiglie). La proprietà si estende solamente per 10 ettari con una piantagione di circa 15000 ceppi per ettaro.

Vitigni 
100% Montepulciano.

Storia 
Il Kurni è stato creato da Marco Casolanetti; la prima annata è stata la 1997. La produzione è di circa 6000 bottiglie l'anno.

Caratteristiche organolettiche 

Colore: Rosso rubino tendente all'impenetrabile.
Olfatto: Strutturato, elegante.
Gusto: Frutti di bosco a bacca rossa, con prevalente nota di lampone, tostatura (con prevalenza di cacao amaro e caffè arabico), balsamico, liquirizia, speziato, tabacco (generalmente in foglia essiccata al sole o a scatola di sigari), vanigliato, tannini morbidi.
Gradazione:15°

Produzione 

Vinificazione prima in acciaio, poi affinamento in botti di legno nuove da 400 litri per 22 mesi rinnovate durante la macerazione.

Poi viene lasciato riposare in bottiglie prima della vendita.

Fonti 

Info organolettiche e di produzione sul sito di PUBBLICITA' !

Collegamenti esterni 
Info su intravino.com.

Vini delle Marche
Vini IGT